Тум — деревня в Ярском районе Удмуртии, административный центр Казаковского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 197 м над уровнем моря.

Улицы деревни:
 Заречная
 Центральная
 Школьная

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 159 человек (2012). В деревне функционирует основная школа.

Примечания 

Населённые пункты Ярского района